Сан Хосе Наранхал има више значења:

 Сан Хосе Наранхал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Наранхал (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику